Louis Kuehn, policier français
 Louis Kuehn, plongeur américain
 Louis Kuehn, évêque catholique français
 Michel Kuehn, évêque catholique français
 Marta Kuehn-Jarek, joueuse de volley-ball polonaise

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme